Cryptoses är ett släkte av fjärilar. Cryptoses ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mott
Cryptoses